Ром

 Ром — міцний спиртний напій

Географічні об'єкти 
 Ром (річка) — річка у Швейцарії та Італії
 Ром (Мекленбург) — селище у землі Мекленбург — Передня Померанія (Німеччина)
 Ром (Франція) — комуна у департаменті Де-Севр (Франція).

Населені пункти США 
Англійською пишеться , названі на честь італійського Риму.
 Ром (Джорджія)
 Ром (Іллінойс)
 Ром (Нью-Йорк)

Носії прізвища 
 Віллі Ром — радянський розвідник.
 Ітан Ром
 Ром Юрій Борисович — флейтист, заслужений артист РРФСР.
 Ром-Лебедєв Іван Іванович — актор, драматург та гітарист.

Див. також 
 Роман — ім'я.
 Роман (значення) — ім'я.
 Ромм — прізвище.
 Роми — цигани.
 Рома (футбольний клуб)
 ROM — постійний запам'ятовуючий пристрій.